Церко́вні скороче́ння () — у християнстві особлива абревіатура, яка використовується в церковній літературі та документації. Більшість скорочень — це лики святості, титули (офіційні чи узвичаєні), назви організацій, власні назви тощо.

Православні 
Скорочення множини терміна утворюється, як правило, від скорочення однини шляхом подвоєння останньої літери. Наприклад: св. — святий, свв. — святі.

У дужках подані неофіційні скорочення.

 ап. — апостол
 апп. — апостоли
 архієп. — архієпископ
 архієпп. — архієпископи
 архім. — архімандрит
 архімм. — архімандрити
 безср. — безсрібник, безсрібники
 блгв. — благовірний (благовірна)
 блгвв. — благовірні
 блж. (блаж.) — блаженна, блаженний
 блжж. — блаженні
 вел. — великий, велика
 вмц. (влкмц.) — великомучениця
 вмцц. (влкмцц.) — великомучениці
 вмч. (влкмч.) — великомученик
 вмчч. (влкмчч.) — великомученики
 дияк. — диякон
 єв. — євангеліст
 єп. — єпископ
 єпп. — єпископи
 ігум. — ігумен
 ієром. — ієромонах
 ієросхим. — ієросхимонах

 імп. — імператор
 кн. — князь
 кнн. — князі
 кнг. — княгиня
 кнж. — княжна
 митр. — митрополит
 митрр. — митрополити
 мч. — мученик
 мчч. — мученики
 мц. — мучениця
 мцц. (мчцц.) — мучениці
 новмч. (новомуч.) — новомученик
 новосвщмч. — новосвященномученик
 патр. — патріарх
 патрр. — патріархи
 прав. — праведний
 правв. — праведні
 пресвіт. — пресвітер
 прор. — пророк
 прорр. — пророки
 пророчц. — пророчиця
 просвіт. — просвітитель, просвітителька
 прот. — протоієрей
 протопресв. — протопресвітер
 прмч. — преподобномученик
 прмчч. — преподобномученики
 прмц. — преподобномучениця
 прмцц. — преподобномучениці
 прп. (преп.) — преподобний
 прпп. — преподобні
 рівноап. — рівноапостольний, рівноапостольна
 рівноапп. — рівноапостольні
 св. — святий, свята
 свв. — святі
 свт. — святитель
 свтт. — святителі
 свящ. — священик
 сп. (спов.) — сповідник, сповідниця
 сщмч. — священномученик
 сщмчч. — священномученики
 стовпн. — стовпник
 страст. — страстотерпець
 схим. — схимонах
 чудотв. — чудотворець
 юрод. — юродивий

Католицькі

В апостольських рескриптах 

 Absoluo. — Absolutio ("Absolution") 
 Alr. — Aliter ("Otherwise") 
 Aplica. — Apostolica ("Apostolic") 
 Appatis. — Approbatis ("Having been approved") 
 Archiepus. — Archiepiscopus ("Archbishop") 
 Aucte. — Auctoritate ("By the Authority") 
 Canice. — Canonice ("Canonically") 
 Card. — Cardinalis ("Cardinal") 
 Cens. — Censuris ("Censures" — abl. or dat. case) 
 Circumpeone. — Circumspectione ("Circumspection" — abl. case) 
 Coione. — Communione ("Communion" — abl. case) 
 Confeone. — Confessione ("Confession" — abl. case) 
 Consciae. — Conscientiae ("Of [or to] conscience") 
 Constbus — Constitutionibus ("Constitutions" — abl. or dat. case) 
 Discreoni. — Discretioni ("To the Discretion") 
 Dispensao. — Dispensatio ("Dispensation") 
 Dnus — Dominus ("Lord", "Sir", or "Mr.") 
 Ecclae. — Ecclesiae ("Of [or to] the Church") 
 Ecclis. — Ecclesiasticis ("Ecclesiastical") 
 Effum. — Effectum ("Effect") 
 Epus. — Episcopus ("Bishop") 
 Excoe. — Excommunicatione ("Excommunication" — abl. case) 
 Exit. — Existit ("Exists") 
 Fr. — Frater ("Brother") 
 Frum. — Fratrum ("Of the Brothers") 
 Gnalis — Generalis ("General") 
 Humil. — Humiliter ("Humbly") 
 Humoi. — Hujusmodi ("Of this kind") 
 Igr. — Igitur ("Therefore") 
 Infraptum. — Infrascriptum ("Written below") 
 Intropta. — Introscripta ("Written within") 
 Irregulte. — Irregularitate ("Irregularity" — abl. case) 
 Lia. — Licentia ("License") 
 Litma. — Legitima ("Lawful") 
 Lre. — Litterae ("Letters") 
 Lte. — Licite ("Lawfully", or "licitly") 
 Magro. — Magistro ("Master" — dat. or abl. case) 
 Mir. — Misericorditer ("Mercifully") 
 Miraone. — Miseratione ("Pity" — abl. case) 
 Mrimonium. — Matrimonium ("Matrimony") 
 Nultus. — Nullatenus ("Nowise") 
 Ordinaoni. — Ordinationi ("Ordination" — dat. case) 
 Ordio. — Ordinario ("Ordinary" — dat. or abl. case) 
 Pbr. — Presbyter ("Priest") 
 Penia. — Poenitentia ("Penance", or "repentance") 
 Peniaria. — Poenitentiaria ("Penitentiary"; i.e. Bureau of the Apostolic Penitentiary) 
 Pntium. — Praesentium ("Of those present", or, "Of this present writing") 
 Poe. — Posse ("To be able", or, "The ability to do a thing") 
 Pontus. — Pontificatus ("Pontificate") 
 PP. — Papa ("Pope") 
 Pr. — Pater ("Father") 
 Pror. — Procurator 
 Ptur. — Praefertur ("Is preferred", or, "Is brought forward") 
 Ptus. — Praefatus ("Aforesaid") 
 Qd. — Quod ("Because", "That", or, "Which") 
 Qmlbt. — Quomodolibet ("In any manner whatsoever") 
 Qtnus. — Quatenus ("In so far as") 
 Relione. — Religione ("Religion", or, "Religious Order" — abl. case) 
 Rlari. — Regulari ("Regular") 
 Roma. — Romana ("Roman") 
 Salri. — Salutari ("Salutary") 
 Snia. — Sententia ("Opinion") 
 Sntae., Stae. — Sanctae ("Holy", or, "Saints" — feminine) 
 Spealer. Specialiter ("Specially") 
 Spualibus Spiritualibus ("In spiritual matters") 
 Supplioni. Supplicationibus ("Supplication" — dat. or abl. case) 
 Thia, Theolia. Theologia ("Theology") 
 Tli. Tituli ("Titles") 
 Tm. — Tantum ("So much", or, "Only") 
 Tn. — Tamen ("Nevertheless") 
 Venebli — Venerabili ("Venerable") 
 Vrae. — Vestrae ("Your")

Загальні, переважно церковні 

 A.B. — Artium Baccalaureus ("Bachelor of Arts") 
 Ab. — Abbas ("Abbot") 
 Abp. — Archbishop 
 Abs. — Absens ("Absent") 
 A.C. — Auditor Camerae (Auditor of the Papal Treasury) 
 AC — Ante Christum ("Before Christ") 
 ACN — Ante Christum Natum ("Before the Birth of Christ") 
 A.D. — Anno Domini ("Year of Our Lord") 
 a.d. — ante diem ("The day before") 
 Adm. Rev. — Admodum Reverendus ("Very Reverend") 
 Adv. — Adventus ("Advent") 
 Alb. — Albus ("White" — Breviary) 
 al. — alii, alibi, alias ("others", "elsewhere", "otherwise") 
 A.M. — Anno Mundi ("Year of the World") 
 A.M. — Artium Magister ("Master of Arts") 
 A.M.D.G. — Ad Majorem Dei Gloriam ("For the greater glory of God") 
 An. — Annus ("Year") 
 Ann. — Anni ("Years") 
 Ana, Ant. — Antiphon 
 Apost. — Apostolus ("Apostle") 
 Ap. Sed. — Apostolica Sedes ("Apostolic See") 
 Ap. Sed. Leg. — Apostolicae Sedis Legatus ("Legate of the Apostolic See") 
 Archiep. — Archiepiscopus ("Archbishop") 
 Archid. — Archidiaconus ("Archdeacon") 
 Archiprb. — Archipresbyter ("Archpriest") 
 A.R.S. — Anno Reparatae Salutis ("In the year of Our Redemption") 
 A.U. — Alma Urbs ("Beloved City" — i.e., Rome) 
 Authen. — Authentica ("Authentic" — e.g. letters) 
 Aux. — Auxilium, Auxilio ("Help", "With the help of") 
 B.A. — Baccalaureus Artium ("Bachelor of Arts") 
 B. BB. — Beatus, Beati ("Blessed") 
 B.C. — Before Christ 
 B.C.L. — Baccalaureus Civilis [or Canonicae] Legis ("Bachelor of Civil [or Canon] Law") 
 B.D. — Bachelor of Divinity 
 B.F. — Bona Fide ("In Good Faith") 
 Ben. — Benedictio ("Blessing") 
 Benevol. — Benevolentia ("Benevolence") 
 Bon. Mem. — Bonae Memoriae ("Of Happy Memory") 
 B.P. — Beatissime Pater ("Most Holy Father") 
 Bro. — Brother 
 B. Se. — Baccalaureus Scientiarum ("Bachelor of Sciences") 
 B.U.J. — Baccalaureus Utriusque Juris ("Bachelor of Both Laws" — i.e., civil and canon) 
 B.T. — Baccalaureus Theologiae ("Bachelor of Theology") 
 B.V. — Beatitudo Vestra ("Your Holiness") 
 B.V. — Beata Virgo ("Blessed Virgin") 
 B.V.M. — Beata Virgo Maria ("Blessed Virgin Mary") 
 Cam. — Camera (Papal Treasury) 
 Cam. Ap. — Camera Apostolica ("Apostolic Camera" — i.e. Papal Treasury) 
 Can. — Canonicus 
 Canc. — Cancellarius ("Chancellor") 
 Cap. — Capitulum ("Little Chapter" — Breviary) 
 Cap. de seq. — Capitulum de Sequenti ("Little chapter of the following feast" — Breviary) 
 Capel. — Capella ("Chapel") 
 Caus. — Causa ("Cause") 
 C.C. — Curatus ("Curate" — used chiefly in Ireland) 
 CC. VV. — Clarissimi Viri ("Illustrious Men") 
 Cen. Eccl. — Censura Ecclesiastica ("Ecclesiastical Censure") 
 Cla. — Clausula ("Clause") 
 Cl., Clico. — Clericus, Clerico ("Cleric") 
 Clun. — Cluniacenses ("Monks of Cluny") 
 C.M. — Causa Mortis ("On occasion of death") 
 Cod. — Codex (Manuscript) 
 Cog. Leg. — Cognatio Legalis ("Legal Cognation") 
 Cog. Spir. — Cognatio Spiritualis ("Spiritual Cognation") 
 Coll. Cone. — Collectio Conciliorum ("Collection of the Councils") 
 Comm. Prec. — Commemoratio Praecedentis ("Commemoration of the preceding feast" — Breviary) 
 Comm. Seq. — Commemoratio Sequentis ("Commemoration of the following feast" — Breviary) 
 Compl. — Completorium ("Compline" — Breviary) 
 Con. — Contra ("against") 
 Cone. — Concilium ("Council") 
 Conf. — Confessor 
 Conf. Doct. — Confessor et Doctor (Breviary) 
 Conf. Pont. — Confessor Pontifex ("Confessor and Bishop" — Breviary) 
 Cons. — Consecratio ("Consecration") 
 Consecr. — Consecratus ("Consecrated") 
 Const. Ap. — Constitutio Apostolica ("Apostolic Constitution") 
 Cr. — Credo ("Creed" — Breviary) 
 D. — Dominus ("Lord") 
 d. — dies ("day") 
 D.C.L. — Doctor Civilis [or Canonicae] Legis ("Doctor of Civil [or Canon] Law") 
 D.D. — Doctores ("Doctors") 
 D.D. — Donum dedit; Dedicavit ("Gave", "dedicated") 
 D.D. — Doctor Divinitatis ("Doctor of Divinity" — i.e. Theology) 
 Dec. — Decanus ("Dean") 
 Def. — Defunctus ("Deceased") 
 D.G. — Dei Gratia ("By the Grace of God") 
 D.N. — Dominus Noster ("Our Lord") 
 D.N.J.C. — Dominus Noster Jesus Christus ("Our Lord Jesus Christ") 
 DN, DNS, DNUS — Dominus ("Lord") 
 Doct. — Doctor (Breviary) 
 Dom. — Dominica ("Sunday") 
 D.O.M. — Deo Optimo Maximo ("To God, the Best and Greatest") 
 Doxol. — Doxologia ("Doxology" — Breviary) 
 D.R. — Decanus Ruralis ("Rural Dean") 
 DS — Deus ("God") 
 D.Se. — Doctor Scientiarum ("Doctor of Sciences") 
 D.V. — Deo Volente ("God willing") 
 Dupl. — Duplex ("Double feast" — Breviary) 
 Dupl. Maj. — Duplex Major ("Double Major feast") 
 Dupl. I. Cl. — Duplex Primae Classis ("Double First Class feast" — Breviary) 
 Dupl. II. Cl. — Duplex Secundae Classis ("Double Second Class feast" — Breviary) 
 Eccl. — Ecclesiasticus ("Ecclesiastic") 
 E., Eccl. — Ecclesia ("The Church") 
 El. — Electio, Electus ("Election", "Elect") 
 Emus — Eminentissimus ("Most Eminent") 
 EPS, EP., Episc. — Episcopus ("Bishop") 
 Et. — Etiam ("Also, Even") 
 Evang. — Evangelium ("Gospel" — Breviary) 
 Ex. — Extra ("Outside of") 
 Exe. — Excommunicatus, Excommunicatio ("Excommunicated, Excommunication") 
 Fel. Mem. — Felicis Memoriae ("Of Happy Memory") 
 Fel. Rec. — Felicis Recordationis ("Of Happy Memory") 
 Fer. — Feria ("Weekday") 
 Fr., F. — Frater, Frere ("Brother") 
 Fund. — Fundatio ("Foundation") 
 Gen. — Generalis ("General") 
 Gl. — Gloria ("Glory to God", etc.) 
 Gr. — Gratia ("Grace") 
 Grad. — Gradus ("Grade") 
 Grat. — Gratias ("Thanks"); or Gratis ("Without expense") 
 hebd. — Hebdomada ("Week") 
 Hom. — Homilia ("Homily" — Breviary) 
 hor. — hora ("hour") 
 IC — Jesus (first and third letters of His name in Greek) 
 Id. — Idus ("Ides") 
 Igr. — Igitur ("Therefore") 
 I.H.S. — Iesus Hominum Salvator ("Jesus Saviour of Men" — usual interpretation). Really a faulty Latin transliteration of the first three letters of JESUS in Greek (IHS for IHC). 
 Ind. — Indictio ("Indiction") 
 Ind. — Index 
 Inq. — Inquisitio ("Inquisition") 
 i.p.i. — in partibus infidelium ("among the infidels") 
 Is. — Idus ("Ides") 
 J.C. — Jesus Christus ("Jesus Christ") 
 J.C.D. — Juris Canonici Doctor, Juris Civilis Doctor ("Doctor of Canon Law", "Doctor of Civil Law") 
 J.D. — Juris Doctor ("Doctor of Law") 
 J.M.J. — Jesus, Maria, Joseph ("Jesus, Mary, Joseph") 
 Jo., Joann. — Joannes ("John") 
 J.U.D. — Juris Utriusque Doctor ("Doctor of Both Laws" — Civil and Canon) 
 Jud. — Judicium ("Judgment") 
 J.U.L. — Juris Utriusque Licentiatus ("Licentiate of Both Laws") 
 Jur. — Juris ("Of Law") 
 Kal. — Kalendae ("Calends") 
 Laic. — Laicus ("Layman") 
 Laud. — Laudes ("Lauds" — Breviary) 
 L.C.D. — Legis Civilis Doctor ("Doctor of Civil Law") 
 l.c.; loc. cit. — Loco citato ("at the place already cited") 
 Lect. — Lectio ("Lesson") 
 Legit. — Legitime, Legitimus ("Legally", "legitimate") 
 L.H.D. — Litterarum Humaniorum Doctor ("Doctor of Literature") 
 Lib., Lo. — Liber, Libro ("Book", "In the book") 
 Lic. — Licentia, Licentiatus ("License", "Licentiate") 
 Litt. — Littera ("Letter") 
 LL.B. — Legum Baccalaureus ("Bachelor of Laws") 
 LL.D. — Legum Doctor ("Doctor of Laws") 
 LL.M. — Legum Magister ("Master of Laws") 
 Loc. — Locus ("Place") 
 Lov. — Lovanium ("Louvain") 
 Lovan. — Lovanienses (Theologians of Louvain) 
 L.S. — Loco Sigilli ("Place of the Seal") 
 Lud. — Ludovicus 
 M. — Maria ("Mary") 
 M.A. — Magister Artium ("Master of Arts") 
 Mag. — Magister ("Master") 
 Mand. — Mandamus ("We command") 
 Mand. Ap. — Mandatum Apostolicum ("Apostolic Mandate", e.g. for a bishop's consecration) 
 Mart., M., MM. — Martyr, Martyres ("Martyr", "Martyrs" — Breviary) 
 Mat. — Matutinum ("Matins" — Breviary) 
 Matr. — Matrimonum ("Marriage") 
 Mgr. — Monseigneur, Monsignore ("My Lord") 
 Miss. — Missa ("Mass" — Breviary); Missionarius ("Missionary") 
 Miss. Apost., M.A. — Missionarius Apostolicus ("Missionary Apostolic") 
 M.R. — Missionarius Rector ("Missionary Rector") 
 m.t.v. — mutatur terminatio versiculi ("the termination of the little verse is changed" — Breviary) 
 Nativ. D.N.J.C. — Nativitas Domini Nostri Jesu Christi ("Nativity of Our Lord Jesus Christ") 
 N. D. — Nostra Domina, Notre Dame ("Our Lady") 
 Nigr. — Niger ("Black" — Breviary) 
 No. — Nobis ("to us", "for us") 
 Nob. — Nobilis, Nobiles ("Noble", "Nobles") 
 Noct. — Nocturnum ("Nocturn") 
 Non. — Nonae ("Nones") 
 Nostr. — Noster, nostri ("Our", "of our") 
 Not. — Notitia ("Knowledge") 
 N.S. — Notre Seigneur, Nostro Signore ("Our Lord") 
 N.S. — New Style 
 N.T. — Novum Testamentum ("New Testament") 
 Ntri. — Nostri ("Of our") 
 Nup. — Nuptiae ("Nuptials") 
 Ob. — Obiit ("Died") 
 Oct. — Octava ("Octave" — Breviary) 
 Omn. — Omnes, Omnibus ("All", "to all") 
 Op. Cit. — Opere Citato ("In the work cited") 
 Or. — Oratio ("Prayer" — Breviary) 
 Ord. — Ordo, Ordinatio, Ordinarius ("Order", "Ordination", "Ordinary") 
 Or. Orat. — Orator ("Petitioner"), Oratorium ("Oratory") 
 O.S. — Old Style 
 O.T. — Old Testament 
 Oxon. — Oxonium, Oxonienses ("Oxford", "Theologians or Scholars of Oxford") 
 P. — Pater, Pere ("Father") 
 Pa. — Papa ("Pope"); Pater ("Father") 
 Pact. — Pactum ("Agreement") 
 Pasch. — Pascha ("Easter" — Breviary) 
 Patr. — Patriarcha ("Patriarch") 
 Pent. — Pentecostes ("Pentecost" — Breviary) 
 Ph.B. — Philosophiae Baccalaureus ("Bachelor of Philosophy") 
 Ph.D. — Philosophiae Doctor ("Doctor of Philosophy") 
 Phil. — Philosophia ("Philosophy") 
 Ph.M. — Philosophiae Magister ("Master of Philosophy") 
 P.K. — Pridie Kalendas ("The day before the Calends") 
 Poenit. — Poenitentia ("Penance") 
 Poenit. Ap. — Poenitentiaria Apostolica ("Office of the Apostolic Penitentiary") 
 Pont. — Pontifex ("Pontiff", i.e. Bishop — Breviary) 
 Pont. — Pontificatus ("Pontificate") 
 Pont. Max. — Pontifex Maximus ("Supreme Pontiff") 
 Poss. — Possessor, Possessio ("Possessor", "Possession") 
 PP. — Papa ("Pope"); Pontificum ("Of the popes") 
 P.P. — Parochus ("Parish Priest" — used mostly in Ireland) 
 PP. AA. — Patres Amplissimi ("Cardinals") 
 P.P.P. — Propria Pecunia Posuit ("Erected at his own expense") 
 P.R. — Permanens Rector ("Permanent Rector") 
 Praef. — Praefatio ("Preface" of the Mass — Breviary) 
 Presbit. — Presbyter, Priest 
 Prof. — Professus, Professio, Professor ("Professed", "Profession", "Professor") 
 Prop. Fid. — Propaganda Fide (Congregation of the Propaganda, Rome) 
 Propr. — Proprium ("Proper" — Breviary) 
 Prov. — Provisio, Provisum ("Provision", "Provided") 
 Ps. — Psalmus ("Psalm") 
 Pub., Publ. — Publicus, Publice ("Public", "Publicly") 
 Purg. Can. — Purgatio Canonica ("Canonical Disculpation") 
 Quadrag. — Quadragesima ("Lent", also the "Fortieth day" before Easter — Breviary) 
 Quinquag. — Quinquagesima (The "Fiftieth day" before Easter — Breviary) 
 R. — Responsorium ("Responsory" — Breviary) 
 R. — Roma (Rome) 
 Rescr. — Rescriptum ("Rescript") 
 R.D. — Rural Dean 
 Req. — Requiescat ("May he [or she] rest", i.e. in peace) 
 Resp. — Responsum ("Reply") 
 R.I.P. — Requiescat In Pace ("May he or she rest in peace") 
 Rit. — Ritus ("Rite", "Rites") 
 Rom. — Romanus, Romana ("Roman") 
 R. P. — Reverendus Pater, Reverend Pere ("Reverend Father") 
 RR. — Rerum ("Of Things, Subjects" — e.g. SS. RR. Ital., Writers on Italian [historical] subjects); Regesta 
 Rt. Rev. — Right Reverend 
 Rub. — Ruber ("Red" — Breviary) 
 Rubr. — Rubrica ("Rubric") 
 S., Sacr. — Sacrum ("Sacred") 
 Sab., Sabb. — Sabbatum ("Sabbath", Saturday) 
 Saec. — Saeculum (Century) 
 Sal. — Salus, Salutis ("Salvation", "of Salvation") 
 Salmant. — Salmanticenses (Theologians of Salamanca) 
 S.C. — Sacra Congregatio ("Sacred Congregation") 
 S.C.C. — Sacra Congregatio Concilii ("Sacred Congregation of the Council", i.e. of Trent) 
 S.C.EE.RR. — Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium ("Sacred Congregation of Bishops and Regulars") 
 S.C.I. — Sacra Congregatio Indicis ("Sacred Congregation of the Index") 
 S.C.P.F. — Sacra Congregatio de Propaganda Fide ("Sacred Congregation for the Propagation of the Faith")
 SCS — Sanctus ("Saint") 
 s.d. — sine datâ (undated book) 
 S.D. — Servus Dei (Servant of God) 
 Semid. — Semiduplex ("Semi" double feast — Breviary) 
 Septuag — Septuagesima ("Seventieth day" before Easter; always a Sunday — Breviary) 
 Sexag. — Sexagesima ("Sixtieth day" before Easter — Breviary) 
 Sig. — Sigillum ("Seal") 
 Simpl. — Simplex ("Simple" feast — Breviary) 
 Sine Com. — Sine Commemoratione ("Without commemoration" of other feast, or feasts — Breviary) 
 s.l. — sine loco ("without indication" of place of printing) 
 s.l.n.d. — sine loco nec data ("without indication of place" or "without date of printing") 
 S.M. — Sanctae Memoriae ("Of Holy Memory") 
 Soc. — Socius, Socii ("Companion", "Companions" — Breviary) 
 S. Off. — Sanctum Officium (Congregation of the Holy Office, Inquisition) 
 S.P. — Sanctissime Pater ("Most Holy Father") 
 S.P., S. Petr. — Sanctus Petrus ("St. Peter") 
 S.P. — Summus Pontifex ("Supreme Pontiff", Pope) 
 S.P.A. — Sacrum Palatium Apostolicum ("Sacred Apostolic Palace", Vatican, Quirinal) 
 Sr. — Sister 
 S.R.C. — Sacra Rituum Congregatio ("Sacred Congregation of Rites") 
 S.R.E. — Sancta Romana Ecclesia, Sanctae Romanae Ecclesia ("Most Holy Roman Church"; or, "of the Most Holy Roman Church") 
 SS. — Scriptores ("Writers") 
 SS.D.N. — Sanctissimus Dominus Noster ("Our Most Holy Lord [Jesus Christ]", also a title of the Pope) 
 S., SS. — Sanctus, Sancti ("Saint", "Saints") 
 S.T.B. — Sacrae Theologiae Baccalaureus ("Bachelor of Sacred Theology") 
 S.T.D. — Sacred Theologiae Doctor ("Doctor of Sacred Theology") 
 S.T.L. — Sacrae Theologiae Licentiatus ("Licentiate of Sacred Theology") 
 Suffr. — Suffragia ("Suffrages" — i.e. prayers of the saints; Breviary) 
 S.V. — Sanctitas Vestra ("Your Holiness") 
 Syn. — Synodus ("Synod") 
 Temp. — Tempus, Tempore ("Time", "in time") 
 Test. — Testes, Testimonium ("Witnesses", "Testimony") 
 Theol. — Theologia ("Theology") 
 Tit. — Titulus, Tituli ("Title", "Titles") 
 Ult. — Ultimo ("Last" — day, month, year) 
 Usq. — Usque ("As far as") 
 Ux. — Uxor ("Wife") 
 V., Ven., VV. — Venerabilis, Venerabiles ("Venerable") 
 V., Vest. — Vester ("Your") 
 Vac. — Vacat, Vacans ("Vacant") 
 Val. — Valor ("Value") 
 Vat. — Vaticanus ("Vatican") 
 Vba. — Verba ("Words") 
 Vers. — Versiculus ("Versicle" — Breviary) 
 Vesp. — Vesperae ("Vespers" — Breviary) 
 V.F., Vic. For. — Vicarius Foraneus ("Vicar-Forane") 
 V.G. — Vicarius Generalis ("Vicar-General") 
 Vid. — Vidua ("Widow" — Breviary) 
 Vid., Videl. — Videlicet ("Namely") 
 Vig. — Vigilia ("Vigil" of a feast — Breviary) 
 Viol. — Violaceus ("Violet" — Breviary) 
 Virg. — Virgo ("Virgin" — Breviary) 
 Virid. — Viridis ("Green" — Breviary) 
 V.M. — Vir Magnificus ("Great Man") 
 V. Rev. — Very Reverend 
 V.T. — Vetus Testamentum 
 XC., XCS. — Christus ("Christ" — first, middle, and last letters of the Greek name)

Катакомбні 

 A.D. — Ante Diem (e.g. in the phrase, "Ante Diem VI [or Sextum] Kal. Apriles", is equivalent to the sixth day before the Calends of April, counting both the Calends and the day intended to be indicated); or Anima Dulcis ("Sweet Soul") 
 A.Q.I.C. — Anima Quiescat In Christo ("May his [or her] Soul Repose in Christ") 
 B., BMT. — Bene Merenti ("To the Well-Deserving") 
 B.M. — Bonae Memoriae ("Of Happy Memory") 
 B.F. — Bonae Feminae ("To the Good Woman") 
 B.I.C. — Bibas [for Vivas] In Christo ("May you Live In Christ") 
 B.M.F. — Bene Merenti Fecit ("He erected this to the Well-Deserving") 
 B.Q. — Bene Quiescat ("May he [or she] Rest Well") 
 C. — Consul 
 CC. — Consules ("Consuls") 
 C.F. — Clarissima Femina ("Most Illustrious Woman") 
 Cl. V. — Clarissimus Vir ("Most Illustrious Man") 
 C.O. — Conjugi Optimo ("To my Excellent Husband") 
 C.O.B.Q. — Cum Omnibus Bonis Quiescat ("May he [or she] Repose With All Good souls") 
 COI. — Conjugi ("To my Husband [or Wife]") 
 CS., COS. — Consul 
 COSS. — Consules ("Consuls") 
 C.P. — Clarissima Puella ("Most Illustrious Maiden") 
 D. — Depositus ("Laid to rest"); or Dulcis ("Dear One") 
 D.D. — Dedit, Dedicavit ("Gave", "Dedicated") 
 DEP. — Depositus ("Laid to rest") 
 D.I.P. — Dormit In Pace ("Sleeps in Peace") 
 D.M. — Diis Manibus ("To the Manes [of]") 
 D.M.S. — Diis Manibus Sacrum ("Sacred to the Manes [of]") 
 D.N. — Domino Nostro ("To Our Lord") 
 DD. NN. — Dominis Nostris ("To Our Lords") 
 E.V. — Ex Voto ("In Fulfilment of a Vow") 
 EX. TM. — Ex Testamento ("In accordance with the Testament of") 
 E VIV. DISC. — E Vivis Discessit ("Departed from Life") 
 F. — Fecit ("Did"); or Filius ("Son"); or Feliciter ("Happily") 
 F.C. — Fieri Curavit ("Caused to be made") 
 F.F. — Fieri Fecit ("Caused to be made") 
 FF. — Fratres ("Brothers"); Filii ("Sons") 
 FS. — Fossor ("Digger") 
 H. — Haeres ("Heir"); Hic ("Here") 
 H.L.S. — Hoc Loco Situs ("Laid [or Put] in This Place") 
 H.M.F.F. — Hoc Monumentum Fieri Fecit ("Caused This Monument to be Made") 
 H.S. — Hic Situs ("Laid Here") 
 ID. — Idibus ("On the Ides") 
 IDNE. — Indictione ("In the Indiction" — a chronological term) 
 I.L.H. — Jus Liberorum Habens ("Possessing the Right of Children" — i.e., eligibility to public office under age) 
 INB. — In Bono ("In Good [odour]") 
 IND. — Same as IDNE 
 INP — In Pace ("In Peace") 
 I.X. — In Christo ("In Christ") 
 K. — Kalendas ("Calends"); or Care, Carus, Cara ("Dear One"); or Carissimus[a] ("Dearest") 
 K.B.M. — Karissimo Bene Merenti ("To the Most Dear and Well-deserving") 
 L. — Locus ("Place") 
 L.M. — Locus Monumenti ("Place of the Monument") 
 L.S. — Locus Sepulchri ("Place of the Sepulchre") 
 M. — Martyr, or Memoria ("Memory") or Monumentum ("Monument") 
 MM. — Martyres ("Martyrs") 
 M.P. — Monumentum Posuit ("Erected a Monument") 
 MRT. — Merenti ("To the Deserving") 
 N. — Nonas ("Nones"); or Numero ("Number") 
 NN. — Nostris ("To Our" — with a plural) or Numeri ("Numbers") 
 O. — Hora ("Hour"); Obiit ("Died") 
 OB. IN XTO. — Obiit In Christo ("Died In Christ") 
 OMS. — Omnes ("All") 
 OP. — Optimus (Excellent, or Supremely Good) 
 P. — Pax ("Peace"); or Pius ("Dutiful"); or Ponendum ("To be Placed"); or Pridie ("The Day Before"); or Plus ("More") 
 P.C. — Poni Curavit ("Caused to be Placed") 
 P.C., P. CONS. — Post Consulatum ("After the Consulate") 
 P.I. — Poni Jussit ("Ordered to be Placed") 
 P.M. — Plus Minus ("More or Less"); or Piae Memoriae ("Of Pious Memory"); or Post Mortem ("After Death") 
 PP. — Praepositus ("Placed over") 
 PR.K. — Pridie Kalendas ("The Day Before the Calends") 
 PRB. — Presbyter ("Priest") 
 PR.N. — Pridie Nonas ("The Day Before the Nones") 
 P.T.C.S. — Pax Tibi Cum Sanctis ("Peace to Thee With the Saints") 
 PZ. — Pie Zeses ("May you Live Piously" — Greek) 
 Q., Qui. — Quiescit ("He Rests") 
 Q.B.AN. — Qui Bixit [for Vixit] Annos ("Who lived . . . years") 
 Q.I.P. — Quiescat In Pace ("May he [or she] Rest in Peace") 
 Q.V. — Qui Vixit ("Who Lived") 
 R. — Requiescit ("He Rests"); or Refrigerio ("In [a place of] Refreshment") 
 Reg. — Regionis ("Of the Region") 
 S. — Suus ("His"); or Situs ("Placed"); or Sepulchrum ("Sepulchre") 
 SC. M. — Sanctae Memoriae ("Of Holy Memory") 
 SD. — Sedit ("He sat") 
 SSA. — Subscripta ("Subscribed") 
 S.I.D. — Spiritus In Deo ("Spirit [rests] in God") 
 S.P. — Sepultus ("Buried"); or Sepulchrum ("Sepulchre") 
 SS. — Sanctorum (Of the Saints) 
 S.V. — Sacra Virgo ("Holy Virgin") 
 T., TT. — Titulus, Tituli ("Title", "Titles") 
 TM. — Testamentum ("Testament") 
 V. — Vixit ("He Lived"); or Vixisti ("Thou didst Live") 
 VB. — Vir Bonus ("A Good Man") 
 V.C. — Vir Clarissimus ("A Most Illustrious Man") 
 VV. CC. — Viri Clarissimi ("Most Illustrious Men") 
 V.H. — Vir Honestus ("A Worthy Man") 
 V. X. — Vivas, Care [or Cara] ("Mayest thou Live, Dear One"); or Uxor Carissima ("Most Dear Wife") 
 X., XPC., XS. — Christus ("Christ")

Орденські 
 A.A. — Augustiniani Assumptionis (ассумпціоністи) 
 A.B.A. — Antoniani Benedictini Armeni (мхітаристи) 
 C.J.M. — Congregation Jesu et Mariae (евдисти) 
 C.M. — Congregatio Missionis (Конгрегація місії; лазаристи) 
 C.M. — Congregatio Mariae (отці Товариства Марії) 
 C.P. — Congregatio Passionis (пасіоністи) 
 C.PP.S. — Congregatio Pretiosissimi Sanguinis (Fathers of the Most Precious Blood) 
 C.R. — Congregatio Resurrectionis (воскресенці) 
 C.R.C.S. — Clerici Regulares Congregationis Somaschae (сомаски) 
 C.R.I.C. — Canonici Regulares Immaculate Conecptionis (регулярні каноніки Непорочного Зачаття) 
 C.R.L. — Canonici Regulares Lateranenses (латеранські регулярні каноніки) 
 C.R.M. — Clerici Regulares Minores (маріани) 
 C.R.M.D. — Clerici Regulares Matris Dei ("Clerks Regular of the Mother of God") 
 C.R.M.I. — Clerici Regulares Ministrantes Infirmis (камілліани) 
 C.R.P. — Congregatio Reformatorum Praemonstratensium (премонстранти реформовані) 
 C.R.S.P. — Clerici Regulares Sancti Pauli (варнавити) 
 C.R.S.P. — Clerici Regulares Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum (піари) 
 C.R.T. — Clerici Regulares Theatini (театини) 
 C.S.B. — Congregatio Sancti Basilii (василіани) 
 C.S.C. — Congregatio Sanctae Crucis (Fathers and Brothers of the Holy Cross) 
 C.S.P. — Congregatio Sancti Pauli (пауліни) 
 C.S.Sp. — Congregatio Sancti Spiritus (Fathers of the Holy Ghost) 
 C.S.V. — Clerici Sancti Viatoris (Clerks, or Clerics, of St. Viateur) 
 C.SS.CC. — Congregatio Sacratissimorum Cordium (Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary) 
 C. SS. R. — Congregatio Sanctissimi Redemptoris (редемптористи) 
 Inst. Char. — Institutum Charitatis (Rosminians) 
 M.C. — Missionarium Caritatis (місіонери любові) 
 M.S. — Missionarium Saletiniensis (салетинці)
 M.S.C. — Missionarii Sancti Caroli ("Missionaries of St. Charles") 
 M.S.C. — Missionarii Sacratissimi Cordis ("Missionaries of the Most Sacred Heart") 
 O.C. — Ordo Charitatis (Fathers of the Order of Charity) 
 O. Camald. — Ordo Camaldulensium (камальдули) 
 O. Cart. — Ordo Cartusiensis (картузіанці) 
 O. Cist. — Ordo Cisterciensium (цистеріанці) 
 O.C.C. — Ordo Carmelitarum Calceatorum (кармеліти) 
 O.C.D. — Ordo Carmelitarum Discalceatorum (кармеліти босі) 
 O.C.R. — Ordo Reformatorum Cisterciensium (траппісти) 
 O.F.M. — Ordo Fratrum Minorum (францисканці-обсерванти) 
 O.M. — Ordo [Fratrum] Minimorum (мініми) 
 O. Merced. — Ordo Beatae Mariae Virginis de Redemptione Captivorum (мерседарії) 
 O.M.C. — Ordo Minorum Conventualium (францисканці-конвентуали) 
 O.M. Cap., O.F.M. Cap., O.M.C. — Ordo Minorum Cappucinorum (капуцини) 
 O.M.I. — Oblati Mariae Immaculatae (облати Непорочної Марії) 
 O.P., Ord Fratr. Praed. — Ordo Praedicatorum (домініканці) 
 Ord. Praem. — Ordo Praemonstratensium (премонстранти) 
 O.S.A.  — Ordo [Eremitarum] Sancti Augustini (августинці) 
 O.S.B. — Ordo Sancti Benedicti (бенедиктинці) 
 O.S.C. — Oblati Sancti Caroli (Oblate Fathers of St. Charles) 
 O.S.F.C. — Ordinis Sancti Francisci Capuccini (капуцини) 
 O.S.F.S. — Oblati Sancti Francisci Salesii (Oblate Fathers of St. Francis of Sales) 
 O.S.H. — Ordo [Eremitarum] Sancti Hieronymi (єроніміти) 
 O.S.M. — Ordo Servorum Mariae (сервіти) 
 O.SS.C. — Oblati Sacratissimi Cordis ("Oblate Fathers of the Sacred Heart") 
 O. Trinit. — Ordo Sanctissimae Trinitatis (тринітарії) 
 P.O. — Pr tres de l Oratoire, Presbyteri Oratorii (ораторіани) 
 P.S.M. — Pia Societas Missionum (паллотини) 
 P.S.S. — Presbyteri Sancti Sulpicii, Pr tres de S. Sulpice (сульпіціани) 
 S.C. — Salesianorum Congregatio (салезіани) 
 S.D.S. — Societas Divini Salvatoris ("Society of the Divine Saviour") 
 S.D.V. — Societas Divini Verbi (Fathers of the Divine Word) 
 S.J. — Societas Jesu (Товариство Ісуса; єзуїти) 
 S.M. — Societas Mariae (маристи) 
 S.P.M. — Societas Patrum Misericordiae (Fathers of Mercy) 
 S.S.S. — Societas Sanctissimi Sacramenti (Fathers of the Blessed Sacrament)

Див. також 

 Список латинських висловів
 Список латинських скорочень

Джерела 
 Shahan, Thomas. Ecclesiastical Abbreviations // The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907. 

Християнство
Скорочення